Thailand Open 2012 steht für folgende Turniere:

 Thailand Open 2012 (Badminton)
 Thailand Open 2012 (Tennis)